Cabeza de turco puede referirse a:
 Cabeza de turco, persona a la que quiere hacerse culpable de algo exculpado a los demás.
 Cabeza de turco, un libro del periodista alemán Günter Wallraff.
 Cucurbita maxima, nombre común de la planta Cucurbita maxima.
 '''Nudo cabeza de turco